El término Médanos puede referirse a:

Geografía 
 El plural de médano, un tipo de arenal, con planicie relativa y combinación de vega y/o humedal.

Lugares

Argentina 
Médanos, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
Médanos, localidad de la Provincia de Entre Ríos;
Los Médanos, localidad del departamento Caucete, Provincia de San Juan;
El Médano, localidad del departamento Jáchal, Provincia de San Juan;
Punta Médanos, accidente geográfico de la provincia de Buenos Aires;
Medanos, región vitivinícola argentina cercano a Médanos, Provincia de Buenos Aires;

Cuba 

Médano, empresa de materiales de construcción de Holguín;

España 
El Médano, localidad de la isla de Tenerife;

México 
Médanos de Samalayuca, región geográfica del estado de Chihuahua;

Uruguay 
Médanos de Solymar, balneario de Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones;

Venezuela 
Los Médanos de Coro, desiertos de la Península de Paraguaná en el Estado Falcón;

Enlaces externos